Juanacatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Juanacatlán, Jalisco, 
 Juanacatlán (kommun), Jalisco, 
 Juanacatlán, Guerrero, Metlatónoc, 

Robotskapade Mexikoförgreningar